Елена Константинова Райнова е българска актриса.

Биография 
Родена в семейството на Коста и Мария Райнови. Коста Райнов е един от основателите на българската оперета. Има сестра Александра.

Завършва актьорско майсторство в класа на проф. Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1967 година. Играе в Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1968), Военния театър. От дълги години е на щат в театър „Българска армия“.

Театрални роли 
 „Делото Дантон“
 „Албена“ (Йордан Йовков) – Албена
 „Кавказкият тебеширен кръг“ (Бертолд Брехт) – Груша
 „Напразни усилия на любовта“ (Уилям Шекспир) – Розалина

Телевизионен театър 
 „Старчето и стрелата“ (1982) (от Никола Русев, реж. Орфей Цоков) – Онарта
 „Страстната неделя“ (1978) (от Павел Павлов, реж. Павел Павлов)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Елена Райнова в КиноПоиск
  Елена Райнова в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в София